Термин трансфер има више значења.

 Трансфер (психологија)
 Трансфер учења
 Трансфер ДНК
 Трансфер (филм)